Navnet Ole Jensen kan henvise til flere personer:

 Ole Jensen (musiker) – dansk musiker kendt fra MC Einar og Østkyst Hustlers
 Ole Jensen (sportsudøver) (født 1928) – dansk fodbold-, badminton- og tennisspiller
 Ole Jensen (teolog) (født 1937) – dansk teolog, professor og domprovst
 Ole Bloch Jensen (f. 1943) - dansk olympisk roer
 Ole David Jensen (f. 1943) – dansk kapgænger
 Ole Dorph-Jensen (1918-2011) – atlet og underviser
 Ole Find Jensen (f. 1947) – dansk politiker
 Ole Høyer Jensen (1927-2002) – dansk filmkomponist
 Ole Jensen Larsen (1899-1982) - dansk skuespiller
 Ole Klindt-Jensen (1918-1980) - dansk arkæolog
 Ole Scavenius Jensen (1921-1990) – dansk olympisk roer
 Ole Vig Jensen (1936-2016) - dansk politiker